Baie-James steht für:

 Baie James, eine Meeresbucht im Norden der kanadischen Provinzen Québec und Ontario, siehe James Bay

 Baie-James (Québec), eine Gemeinde östlich dieser Bucht in Québec